Сантамари́я (, «Святая Мария») — фамилия, распространённая среди испаноязычных народов.

Известные носители 
 Сантамария, Абель (1927—1953) — кубинский революционер, один из первых лидеров Кубинской революции, убит войсками Батисты.
 Сантамария, Аиде (1923—1980) — кубинский политический деятель, участница Кубинской революции, сестра Абеля Сантамарии.
 Сантамария, Андерсон (род. 1992) — перуанский футболист.
 Сантамария, Аристодемо (1892—1974) — итальянский футболист.
 Сантамария, Бартоломью Аугустин (1915—1998) — австралийский католический активист и антикоммунистический политик.
 Сантамария, Сабрина (род. 1993) — американская теннисистка.
 Сантамария, Сантьяго (род. 1952) — аргентинский футболист.
 Сантамария, Хосе (род. 1929) — уругвайский и испанский футболист, защитник.
 Сантамария, Хосе Паскуаль (1919—1942) — испанский и советский лётчик-истребитель, лейтенант.
 Сантамария, Хосе Р. (род. 1946) — колумбийский гитарный мастер.
 Сантамария, Хуан (1831—1856) — национальный герой Коста-Рики.

Составные фамилии 
 Перес Сантамария, Игнасио (род. 1980) — испанский футболист, защитник.
 Сантамария Калавия, Роберто (род. 1962) — испанский футболист (в 1983-1997 гг.).
 Сантамария Киприан, Роберто (род. 1985) — испанский  футболист (с 2005 года).
 Саэнс де Сантамария, Сорайя (род. 1971) — испанский политик, член Народной партии.

См. также 
 Санта-Мария